

Patronyme
 Carlo Boller, (1896-1952), fut un musicien et chef d'orchestre suisse.
 Hanggi Boller, (1921-2007), fut un joueur suisse de hockey sur glace.
 Kyle Boller, (1981- ), est un ancien joueur américain de football américain.

Voir aussi 
 Boler

Homonymie
Homonymie de patronyme